Australian Open 2006 – pierwszy w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowym, który rozegrano w dniach 16–29 stycznia na twardych kortach Melbourne Park. Była to 94 edycja rozgrywek.

Po raz drugi zwycięzcą zawodów singlowych u mężczyzn został Szwajcar Roger Federer, dla którego był to zarazem siódmy tytuł wielkoszlemowy. Turniej singla u kobiet wygrała Francuzka Amélie Mauresmo, zdobywając tym samym swój pierwszy triumf w Wielkim Szlemie. Rozgrywki deblowe u panów wygrał bliźniaczy debel Bob Bryan i Mike Bryan. Był to trzeci wielkoszlemowy sukces obu Amerykanów. Z kolei zwyciężczyniami turnieju deblowego wśród pań zostały Chinki Yan Zi oraz Zheng Jie, które tym samym po raz pierwszy triumfowały w zmaganiach gry podwójnej w konkurencji kobiet.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Australian Open 2006